Consequences kan syfta på:

Consequences (musikalbum av Godley & Creme) – den brittiska duon Godley & Cremes debutalbum
Consequences (musikalbum av Consequences) – debutalbumet från det svenska rock/pop-bandet Consequences